Южная провинция () — одна из трёх провинций Малави, расположенная на юге страны. Площадь 31 753 км², население 5 345 045 человек (2008). Административный центр — город Блантайр. Включает 13 округов:

Города:
 Блантайр (732 518 чел.)
 Зомба (101 140 чел.)
 Мангоче (51 429 чел.)
 Ливонде (29 489 чел.)
 Нсандже (27 131 чел.)
 Балака (24 052 чел.)
 Муландже (20 870 чел.)

Примечания 

Регионы Малави